Ґехадзор () — село в марзі Араґацотн, на північному заході Вірменії. Село розташоване на північному схилі Араґацу, за 28 км на північний захід від міста Апаран, за 22 км на схід від міста Артік, поруч із селами Цахкаовіт і Хнаберд.

Джерела 
Національна статистична служба Республіки Вірменія 

Села Вірменії
Арагацотн